Rama může označovat:

 Rama – město v severním Izraeli, v místech antického židovského města
 Ráma – legendární král ze staroindického eposu, jedno ze vtělení boha Višnua
 Ráma (bible) – znamená návrší, název několika vrchů ve Starém zákoně, mj. kde byl slyšet Ráchelin pláč
 Ráma (jméno)
 Ráma X. – thajský král (od roku 2016), jména dalších králů z dynastie Chakri
 Rama (řeka) – řeka v severní Bosně a Hercegovině, přítok Neretvy, s umělým Ramským jezerem
 margarín – název pro ztužený rostlinný tuk podle obchodní značky jednoho z výrobců